Eugène Baudin kan syfta på:
 
* Eugène Baudin (1843–1907), fransk konstnär
 Eugène Baudin (1853–1918), fransk politiker